Enforcer (Plural Enforcers) ist ein englisches Wort, das so viel wie „Vollstrecker“ oder „Durchsetzer“ bedeutet. Es steht für:
 einen Auftragstäter im organisierten Verbrechen, siehe Auftragsmord #Synonyme
 Enforcer (Band), schwedische Heavy-Metal-Band 
 Enforcer (Computerspiel), Weltraum-Shooter für den Commodore 64 (1992)
 Enforcer (Eishockey), im Eishockey ein Spieler, der die Angriffsspieler der eigenen Mannschaft beschützt
 Enforcer (Lenkwaffe), Infanteriewaffe gegen gepanzerte Ziele
 Enforcers (Rollenspiel), Rollenspiel der 21st Century Games (1987)

The Enforcer ist der Originaltitel folgender Filme:
 Der Tiger (1951), US-amerikanischer Spielfilm von Bretaigne Windust (1951)
 Dirty Harry III – Der Unerbittliche, US-amerikanischer Spielfilm von James Fargo (1976)
 Nitti – Der Bluthund (Nitti: The Enforcer), US-amerikanischer Kriminalfilm über Frank Nitti (1988)
 US-Titel von The Hero, Spielfilm aus Hongkong von Corey Yuen (1995)

The Enforcer ist der Spitz- oder Ringname folgender Personen:
 Arn Anderson (* 1958), US-amerikanischer Wrestler
 Maurice Lucas (1952–2010), US-amerikanischer Basketballspieler
 Frank Nitti (1886/1888–1943), italo-amerikanischer Gangsterboss in Chicago
 Masato Tanaka (* 1973), japanischer Wrestler

Siehe auch:
 Exekutor